Il singolare  del Texas Tennis Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Questa è la prima edizione del torneo ed è stata vinta da Sabine Lisicki su Aravane Rezaï per 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Peng Shuai (ritirata per infortunio ad un'anca)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Julia Görges (secondo turno)
 Yanina Wickmayer  (primo turno, ritirata)

  Sabine Lisicki (campionessa)
  Shahar Peer  (primo turno)
  Jarmila Gajdošová (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (semifinale)

Qualificazione 

  Kateryna Bondarenko (quarti di finale)
  Chanelle Scheepers (primo turno)

  Angelique Kerber (semifinale)
  Aravane Rezaï (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Texas Open 2011